Наталі Ерреман і Паскаль Параді були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Ерреман, яка виступала в парі з Софі Ам'яш.

Ам'яш і Ерреман програли у чвертьфіналі парі Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова.

Ізабель Демонжо і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Коде-Кільш і Сукова з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Яна Новотна /  Катрін Суїр (півфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Белінда Кордвелл /  Діанне ван Ренсбург (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 European Indoors Doubles Draw

Zurich Open
Тур WTA 1988